Рейну (Reinu) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Рейну — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Рейну — село у волості Саарде повіту Пярнумаа.